Куницкая — польская фамилия, женская форма фамилии Куницкий. Известные носители:
 Куницкая, Анна Григорьевна (1915—2004) — зоотехник, Герой Социалистического Труда
 Куницкая, Надежда Ивановна (1925—2009) — трактористка, Герой Социалистического Труда.
 Куницкая, Татьяна Аркадьевна (род. 1954) — советская волейболистка, российский волейбольный тренер, игрок сборной СССР.
 Куницкая, Халина (род. 1938) — польская эстрадная певица.
 Куницкая, Яна Иосифовна (род. 1989) — российская профессиональная спортсменка, выступающая в смешанных единоборствах и муай-тай.